Osoby o tym nazwisku:
 Charles Kaboré – burkiński piłkarz
 Mohamed Kaboré – burkiński piłkarz
 Roch Marc Christian Kaboré – burkiński polityk, premier Burkiny Faso